Один гонконгский цент (1¢) — разменная единица гонконгского доллара, равная его сотой части. Введена в 1863 году, была самым маленьким номиналом с 1866 по 1941 год. Монеты чеканились нерегулярно. До 1931 года было два вида центов, большие и малые.

История выпуска 

Первоначально монеты были 17 мм в диаметре, толщиной 1,8 мм и весом 7,53 грамма. На аверсе изображался правящий британский монарх, сначала королева Виктория, а затем Эдуард VII и Георг V.

Малый цент появился в начале 1932 года, состоял из бронзы. Его запустил Георг V. В 1941 году на монете появился Георг VI.

Надписи на лицевой стороне были на английском языке, на обороте на латыни.

Галерея

См. также 
 Гонконгский доллар

Примечания 

 Ma Tak Wo 2004, Illustrated Catalogue of Hong Kong Currency, Ma Tak Wo Numismatic Co., LTD Kowloon Hong Kong. ISBN 962-85939-3-5

Монеты Гонконга
Номиналы в гонконгских центах